Ун-Нанкпоших (устар. Ун-Нанг-Поших) — река в России, протекает по Белоярскому району Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 59 км по левому берегу реки Тапрыюган. Длина реки составляет 32 км.
В 5 км от устья, по правому берегу реки впадает река Кутопнанкпоших.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения Иртыша до впадения реки Северная Сосьва, речной подбассейн реки — бассейны притока Оби от Иртыша до впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020100112115300021736.

Примечания 

Притоки Тапрыюгана
Реки Белоярского района